Arnulfstraße  steht für
Arnulfstraße (Köln)
Arnulfstraße (München)